Terpsichore steht für:

 Terpsichore, die Muse des Tanzes in der griechischen Mythologie,
Namensgeber für
 Terpsichore (Praetorius), eine Sammlung von Tänzen des Michael Praetorius
 Terpsichore (Pugni), ein Ballett von Cesare Pugni
 Terpsichore (Herder), ein Werk von Johann Gottfried Herder
 (81) Terpsichore, ein Asteroid des Hauptgürtels
 HMS Terpsichore, mehrere Schiffe der Royal Navy
 Terpsichore (Gattung), eine Farngattung